Кардиналы, возведённые Папой римским Бенедиктом XIII — 29 прелатов и клириков были возведены в сан кардинала на двенадцати Консисториях за почти шестилетний понтификат Бенедикта XIII.

Самой крупной консисторий была Консистория от 9 декабря 1726 года, на которой было возведено девять кардиналов.

Консистория от 11 сентября 1724 года 
 Джованни Баттиста Альтьери младший, титулярный архиепископ Тира, декан клириков Апостольской Палаты (Папская область);
 Алессандро Фальконьери, аудитор Трибунала Священной Римской Роты, губернатор Рима и вице-камерленго Святой Римской Церкви (Папская область).

Консистория от 20 ноября 1724 года 
 Винченцо Петра, титулярный архиепископ Дамаска, секретарь Священной Конгрегации по делам епископов и монашествующих (Папская область).

Консистория от 20 декабря 1724 года 
 Просперо Марефоски, титулярный архиепископ Кесарии, аудитор Его Святейшества (Папская область);
 Агостино Пипиа, O.P., генеральный магистр ордена проповедников, избранный епископ Озимо (Папская область).

Консистория от 11 июня 1725 года 
 Никколо Коша, титулярный архиепископ Траянополя, секретарь мемориальных дат (Папская область);
 Никколо дель Джудиче, апостольский протонотарий, префект Апостольского дворца (Папская область).

Консистория от 11 сентября 1726 года 
 Андре-Эркюль де Флёри, бывший епископ Фрежюса (Франция);

Консистория от 9 декабря 1726 года 
 Анджело Мария Квирини, O.S.B.Cas., архиепископ-епископ Брешии (Венецианская республика);
 Никколо Мария Леркари, титулярный архиепископ Назианза, государственный секретарь Святого Престола (Папская область);
 Марко Антонио Анзидеи, титулярный архиепископ Дамиаты, асессор Верховной Священной Конгрегации Римской и Вселенской Инквизиции (Папская область);
 Просперо Лоренцо Ламбертини, епископ Анконы (Папская область);
 Франческо Антонио Фини, титулярный архиепископ Дамаска (Папская область);
 Лоренцо Коцца, O.F.M.Obs., генеральный министр своего ордена (Папская область);
 Грегорио Селлари, O.P., магистр Священного дворца (Папская область);
 Антонио Банкьери, губернатор Рима и вице-камерленго Святой Римской Церкви (Папская область);
 Карло Колликола, генеральный казначей Апостольской Палаты (Папская область).

Консистория от 26 ноября 1727 года 
 Диего де Асторга-и-Сеспедес, архиепископ Толедо (Испания);
 Сигизмунд фон Коллонич, архиепископ Вены (эрцгерцогство Австрия);
 Филипп Людвиг фон Зинцендорф, епископ Дьёра (королевство Венгрия);
 Жуан да Мотта-э-Силва, каноник коллегиатской церкви Святого Фомы, в Лиссабоне (Португалия).

Консистория от 30 апреля 1728 года 
 Винченцо Людовико Готти, O.P., избранный титулярный латинский патриарх Иерусалимский (Папская область);
 Леандро ди Порца, O.S.B.Cas., избранный епископ Бергамо (Миланское герцогство).

Консистория от 20 сентября 1728 года 
 Пьетро Луиджи Карафа младший, титулярный архиепископ Лариссы, секретарь Священной Конгрегации по делам епископов и монашествующих (Папская область);
 Джузеппе Аккорамбони, епископ Имолы, аудитор Его Святейшества (Папская область).

Консистория от 23 марта 1729 года 
 Камилло Чибо, титулярный латинский патриарх Константинопольский, префект Апостольского дворца (Папская область).

Консистория от 6 июля 1729 года 
 Франческо Боргезе, титулярный архиепископ Траянополиса, префект Апостольского дворца (Папская область);
 Карло Винченцо Феррери, O.P., епископ Алессандрии (Папская область).

Консистория от 8 февраля 1730 года 
 Аламанно Сальвиати, апостольский протонотарий, президент легатства в Урбино (Папская область).

Ссылки 
 Кардиналы возведённые папой римским Бенедиктом XIII;
 Кардиналы возведённые папой римским Бенедиктом XIII;
 Консистория 1724 года (сентябрь);
 Консистория 1724 года (ноябрь);
 Консистория 1724 года (декабрь);
 Консистория 1725 года;
 Консистория 1726 года (сентябрь);
 Консистория 1726 года (декабрь);
 Консистория 1727 года;
 Консистория 1728 года (апрель);
 Консистория 1728 года (сентябрь);
 Консистория 1754 года (март);
 Консистория 1754 года (июль);
 Консистория 1730 года.

Бенедикт XIII

Бенедикт XIII